Gérald Zahnd, artiste suisse.
 René Zahnd, journaliste, écrivain et dramaturge vaudois.
Patronyme suisse